Лычная — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Тарногского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Шебеньгское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Шебеньгский сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 12 км.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района